Grönländisch steht für:

 die Insel und autonome dänische Region Grönland betreffend
 deren Bewohner, die Grönländer, betreffend
 die grönländische Sprache bzw. die grönländische Sprache betreffend